Duhalde ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Duhalde (1898–1985), chilenischer Interims-Präsident
 Eduardo Duhalde (* 1941), argentinischer Präsident
 Eduardo Luis Duhalde (1939–2012), argentinischer Jurist und Historiker
 Hilda González de Duhalde (genannt Chiche; * 1946), argentinische Politikerin
 Margot Duhalde (1920–2018), chilenische Pilotin und Fluglotsin

Siehe auch:
 Dualde